Морет (кратер) () — кратер на Місяці.
 Теодор Морет — бельгійський математик 17 століття.
Багатозначні терміни